Новоулья́новка (, ) — село, расположенное на территории Черноморского района Республики Крым в составеМежводненского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Межводненского сельсовета Автономной Республики Крым).

Население 

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

Динамика численности 
 1989 год — 266 чел.
 2001 год — 301 чел.
 2009 год — 350 чел.
 2014 год — 239 чел.

Современное состояние 
На 2016 год в Новоульяновке числится 5 улиц и. Площадь, занимаемая селом, 166,6 гектара, на которой в 99 дворах, по данным сельсовета на 2009 год, числилось 350 жителей. Село связано автобусным сообщением с райцентром и соседними населёнными пунктами.

По сведениям сайта «Города и села Украины», было образовано в 1934—1935 годы, при этом согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в хуторе Ново-Ульяновка, Керлеутского сельсовета Евпаторийского района, числилось 4 двора, население составляло 19 человек, из них 9 русских и 10 армян. Как село Ново-Ульяновка уже обозначено на карте 1938 года. По постановлению КрымЦИКа от 30 октября 1930 года «О реорганизации сети районов Крымской АССР», был образован Ак-Мечетский район (по другим данным 15 сентября 1931 года) и село включили в его состав.

С 25 июня 1946 года Новоульяновка в составе Крымской области РСФСР, а 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. На 15 июня 1960 года село уже числилось в составе Межводненского сельсовета. По данным переписи 1989 года в селе проживало 266 человек. С 12 февраля 1991 года село в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым.

12 мая 2016 года парламент Украины, не признающей присоединение Крыма к Российской Федерации, принял постановление о переименовании села в Коп-Аран (), в соответствии с законами о декоммунизации, однако данное решение не вступает в силу до «возвращения Крыма под общую юрисдикцию Украины».

География 
Новоульяновка — село на севере района, в степном Крыму, в вершине озера Джарылгач, в 16 км к юго-востоку от села Межводное, высота центра села над уровнем моря — 7 м. Ближайшее село — Водопойное в 0,5 км на север, райцентр Черноморское — примерно в 24 километрах (по шоссе), ближайшая железнодорожная станция — Евпатория — около 70 километров
.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Черноморского района